Robert Cooper ist der Name folgender Personen:

* Robert Cooper (Politiker), kanadischer Kommunalpolitiker 
 Robert Cooper (Diplomat) (* 1947), britischer Diplomat 
 Robert Cooper (Produzent) (* 1950), englischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor 
 Robert Archer Cooper (1874–1953), US-amerikanischer Politiker (South Carolina)
 Robert C. Cooper (* 1968), kanadischer Autor und Regisseur
 Robert G. Cooper (* 1943), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler